Mauvezin pode referir-se a:

 Mauvezin (Gers)
 Mauvezin (Alta Garona)
 Mauvezin (Altos Pirenéus), comuna francesa do departamento dos Altos Pirenéus.

Desambiguações de topônimos